Shāhzādpur är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rajshahi, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Shāhzādpur ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shāhzādpur är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Shāhzādpur. Runt Shāhzādpur är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Shāhzādpur är det största samhället i trakten.

Trakten runt Shāhzādpur består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rajshahi (provins)